La route départementale 6, ou RD 6, est une route départementale des Vosges reliant le sud-ouest au nord de Hennecourt à Essey-la-Côte.

Cette route traverse toute la totalité de la campagne, ce qui qualifie cette route comme route à faible circulation.

Communes desservies 
 Hennecourt
 Mazeley
 Nomexy
 Châtel-sur-Moselle
 Moriville
 Rehaincourt
 Haillainville

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier des Vosges

6